Сырово — название населённых пунктов:

 Сырово — деревня в Жарковском районе Тверской области России.
 Сырово — село в Врадиевском районе Николаевской области Украины.